Bianconi ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Bianconi (* 1957), Schweizer Künstler
 Franca Bianconi (* 1962), italienische Eiskunstläuferin und Eiskunstlauftrainerin
 Francesco Bianconi (* 1973), italienischer Musiker und Schriftsteller

 Lara Bianconi (* 1974), italienische Schwimmerin
 Philippe Bianconi (* 1960), französischer Pianist
 Piero Bianconi (1899–1984), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer
 Roberta Bianconi (* 1989), italienische Wasserballspielerin
 Roberto Bianconi (* 1939), Schweizer Architekt